Amba steht für:
 einen Beinamen der indischen Göttin Durga
 Amba (Mythologie), älteste Tochter von Kashya, dem König von Kashi (Varanasi) im Epos Mahabharata
 Amba (Geomorphologie), eine Bergform in Äthiopien
 Amba (Fluss), ein Fluss in der Region Primorje, Russland
 Amba (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Amba (Ethnie), eine Ethnie an der Westgrenze von Uganda
 Amba (Sprache, Uganda), eine Bantusprache in Uganda
 Amba (Sprache, Salomonen), eine Sprache auf der zu den Salomonen gehörenden Insel Utupua
 Operation Amba, ein Programm zum Schutz des Sibirischen Tigers

Amba ist der Familienname von
 Oyon Marius Claude Amba (* 1987), kamerunischer Schachspieler
 Zoh Amba (* 2000), amerikanische Jazzmusikerin

AMBA steht als Abkürzung für:
 Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.), Rechtsform in Dänemark
 Advanced Microcontroller Bus Architecture, eine Busspezifikation
 Association of MBAs, eine britische Akkreditierungseinrichtung

AMBA